Poderoso puede referirse a:
 Lo que tiene poder
 Rico
 Grande
 Eficaz
 Poderoso, un navío de línea español de 1755;
 Poderoso, un remolcador chileno de 1911;
 Poderoso, un EP de la banda chilena Lucybell.

Otros
Lista de Forbes de las personas más poderosas del mundo